Programy telewizyjne:
 Informacje – główny program informacyjny Polsatu
 Informacje – główny program Polsat News
 Informacje – program informacyjny TVP Olsztyn
 Informacje – program informacyjny TVP Kielce
 Informacje Lubuskie – program informacyjny TVP Gorzów Wielkopolski
 INFOrmacje – program informacyjny TVP Info

Zobacz też 
 Informacja
 serwis informacyjny